Odklon (odklonění) obecně znamená odchýlení či odvrat od něčeho, v různých oborech má slovo různé speciální významy:

 odklon (doprava) – dočasná změna trasy pravidelné dopravy
 odklon (právo) 
 odklon od trestního řízení – procesní prostředek, jak se vyhnout trestnímu či soudnímu řízení (například vydání trestního příkazu, odstoupení od trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo řešení jinou mimosoudní cestou) 
 odklon od normy – vyloučení aplikace určitého obecného právního institutu a jeho nahrazení smluvní úpravou (např. odklon od rovnosti podílů při vypořádání společného jmění manželů, odklon od obecné normy obchodního zákoníku v obchodní smlouvě atd.)
 odklon v judikatuře, soudní rozhodnutí, které se odchyluje od dosavadních soudních rozhodnutí
 odklonění – populární termín Martina Kocourka z roku 2011 pro usměrnění toku finančních prostředků ve vlastní prospěch
 změna názoru, ideové linie, myšlenkového proudu, odchýlení od původního zaměření nebo od nějaké hodnoty či východiska apod. Též fyzická změna směru pohybu, záření atd.

Externí odkazy